Berggraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Berggraben (Auwiesengraben), rechter Zufluss des Auwiesengrabens (zur Sulzach) bei Vehlberg, Gemeinde Aurach, Landkreis Ansbach, Bayer
 Berggraben (Kehlbach) – siehe unten → Walder Berggraben
 Berggraben (Leitzach), linker Zufluss der Leitzach nach Geitau, Gemeinde Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Bayern
 Berggraben (Lentersheimer Mühlbach), rechter Zufluss des zuvor noch Eglesgraben genannten Lentersheimer Mühlbachs am Ortsende von Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Berggraben (Main), rechter Zufluss des Mains in Rodenbach am Main, Stadt Lohr, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Berggraben (Reiche Ebrach), rechter Zufluss der Reichen Ebrach vor Kleinwachenroth, Markt Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Berggraben (Rüblingsbach), linker Zufluss des Rüblingsbachs (zum Ehebach) vor Baudenbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Berggraben (Selbitz), rechter Nebenlauf der Selbitz von Selbitz bis Naila, beide Orte im Landkreis Hof, Bayern
 Berggraben (Sillbach), rechter Zufluss des Sillbachs  (zur zunächst noch Aubach genannten Leitzach) an der Stockerdiensthütte, Gemeinde  Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Bayern
 Berggraben (Weihergraben), rechter Zufluss des Weihergrabens (zur Zenn) nach Hirschneuses, Markt Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Berggraben (Winkelgraben), rechter Zufluss des Winkelgrabens (zum Arrabach, zum Lentersheimer Mühlnach, zur Wörnitz) vor Obermögersheim, Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern

 Walder Berggraben, linker Zufluss des Kehlbachs (zum Andelsbach) vor Bittelschieß, Gemeinde Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Ort:
 Berggraben, deutscher Name (bis 1941) von Vrchová, Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Bernartice u Trutnova (deutsch Bernsdorf) im Bezirk Trutnov, Königgrätzer Region, Tschechien

Siehe auch:
 Bergbach
 Bergengraben
 Vorderberggraben